Errazkin és una localitat navarresa inclosa al municipi de Larraun. Es troba a 45 km de Pamplona. El 2014 tenia una població de 77 habitants, amb una densitat de població de 5,43 hab/km² i una superfície de 4,82 km².

Referències